Szczurowski – polskie nazwisko

Osoby noszące nazwisko Szczurowski 
 Maciej Szczurowski – podpułkownik Wojska Polskiego, historyk wojskowości, politolog, doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego,
 Marian Szczurowski — polski malarz
 Władysław Szczurowski – kapitan piechoty Wojska Polskiego II RP i Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR,
 Jacek Szczurowski – polski kompozytor przełomu okresu baroku i klasycyzmu.

Zobacz też